

Onomastica
Carlomanno – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Carlomanno (707-754) – figlio di Carlo Martello e Maestro di Palazzo del regno franco d'Austrasia
Carlomanno (751-771) – figlio di Pipino il Breve e re dei Franchi (768-771)
Carlomanno o Pipino d'Italia (773-810) – figlio secondogenito di Carlo Magno e re d'Italia sotto la tutela di suo padre (781-810)
Carlomanno di Baviera (830-880) – re di Baviera (865-880), re dei Franchi orientali (876-879) e re d'Italia (877-879)
Carlomanno (849 circa – 876 circa) – figlio di Carlo il Calvo e abate
Carlomanno II di Francia (867-884) – re dei Franchi occidentali (882-884), re d'Aquitania (879-884) e re nominale di Provenza
Kaliman I di Bulgaria – zar di Bulgaria dal 1241 al 1246
Kaliman II di Bulgaria – zar di Bulgaria nel 1256